Schneider, német családnév
 Schneider, település Indiana államban (Egyesült Államok)
 Schneider M16 CA, első világháborús francia harckocsi (1916)
 Schneider, argentin sörmárka
Cégek
 Schneider Electric (1836–) francia elektronikai vállalat
 Schneider Rundfunkwerke AG (1889–2005) német szórakoztató elektronikai és számítástechnikai cég